Маньков — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Маньков, Аркадий Георгиевич (1913 — 2006) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат премии имени Б. Д. Грекова.
 Маньков, Иван Николаевич (1881 — после мая 1918) — депутат Государственной думы IV созыва от Иркутской губернии. 
 Маньков, Николай Алексеевич (1864 — ?) — военный Амурского казачества, депутат Государственной думы III созыва.

Населённые пункты 
 Маньков — хутор в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Маньков — село в Локачинском районе Волынской области Украины.